Hylton Jolliffe ist der Name folgender Personen:

* Hylton Jolliffe (Politiker) (1773–1843), englischer Politiker
 Hylton Jolliffe, 3. Baron Hylton (1862–1945), britischer Politiker (Conservative Party)